Avenarius är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Ferdinand Avenarius (1856–1923), tysk lyriker och kritiker
 Richard Avenarius (1843–1896), tysk filosof
 Vasilij Avenarius (1839—1923), rysk författare